«One Day in Your Life» — друга компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 25 березня 1981 року лейблом Motown.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона